The Tell-Tale Heart bezeichnet:

 eine Kurzgeschichte von Edgar Allan Poe, siehe Das verräterische Herz
 The Tell-Tale Heart (1934), Horrorfilm von Brian Desmond Hurst
 The Tell-Tale Heart (1941), Kriminalfilm von Jules Dassin
 The Tell-Tale Heart (1953), Kurzanimationsfilm von Ted Parmelee
 The Tell-Tale Heart (Oper), Oper von Bruno Coli